Брейтенбах ():
 Брейтенбах, Брейтен (род. 1939) — южноафриканский писатель и художник.
 Брейтенбах, Конрад (род. 1970) — южноафриканский и российский регбист.
 Брейтенбах, Филипп Леонтьевич (1770—1845) — русский профессор технологии, сельского домоводства и лесоводства.